Pao puede referirse a:

Geografía 
 Río Pao (Lam Pao), río de Tailandia.
 Pa-O, minoría étnica de Birmania.
 Pão de Açúcar, nombre en portugués del Pan de Azúcar.

Ciencia 
 Pao, género de peces actinopterigios.
 PAO, siglas del compuesto químico "polialfaolefina".

Organizaciones 
 PAO, club deportivo Panathinaikos, de la ciudad griega de Atenas.
 PAO, el código ICAO para las aerolíneas "Samoa Airways", antes denominadas "Polynesian Airlines".
 Ming Pao, periódico de China.

Tecnología 
 PAO, siglas en inglés del "Observatorio Pierre Auger".
 Nissan Pao, modelo de automóvil.

Véase también 
 El Pao